Lomma kan syfta på:
Lomma – tätort och centralort i  Lomma kommun, Skåne län
 Lilla Lomma – ett område i tätorten Lomma
Lomma kommun – en kommun i Skåne län
 Lomma socken – en socken i Skåne
 Lomma landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län 1863–1950
 Lomma municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Lomma landskommun 1900–1950
 Lomma köping – en tidigare kommun i Malmöhus län 1951–1970
 Lomma församling – en församling i Bara kontrakt i Lunds stift
 Lomma kyrka en kyrkobyggnad norr om Lomma
 Lomma distrikt – ett distrikt i Lomma kommun och Skåne län 2016–
 Lomma sparbank –en tidigare sparbank i Lomma